Punk Goes Classic Rock — девятый сборник из серии Punk Goes…, выпущенный на лейбле Fearless Records 27 апреля 2010 года. Альбом состоит из каверов различных поп-панк и пост-хардкор групп на песни исполнителей поп-музыки. В хит-парадах сборник достиг 6 позиции в Top Rock Albums, 3 в Top Independent Albums и 23 в Billboard 200..

Список композиций

Примечания 

Сборники 2010 года
Сборники на английском языке